Il doppio del torneo di tennis Berlin Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dowdeswell e Jürgen Fassbender che hanno battuto in finale Željko Franulović e Hans Gildemeister 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Colin Dowdeswell /  Jürgen Fassbender (campioni)
 Željko Franulović /  Hans Gildemeister (finale)

 Jiří Hřebec /  Vladimír Zedník (primo turno)
 Pavel Hutka /  Hans Kary (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Berlin Open 1978